Вила-Гарсия (порт. Vila Garcia) — топоним.

 Вила-Гарсия (Амаранте) — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Порту.
 Вила-Гарсия (Гуарда) — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Гуарда.
 Вила-Гарсия (Транкозу) — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Гуарда.